"Krasnodar", que em Língua russa significa "presente dos vermelhos", pode ser:
 Krasnodar, cidade russa
 Krai de Krasnodar, território russo
 FC Krasnodar, clube de futebol russo
 FC Kuban Krasnodar, clube de futebol russo
 FC Krasnodar-2000, clube de futebol russo

Desambiguações de topônimos